dudka – nazwa instrumentu muzycznego

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2
 Dudka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Dudka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy

Osoby 
 Dariusz Dudka – polski piłkarz
 Katarzyna Dudka – polska prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Inne 

 Dudka – stanowisko archeologiczne w woj. warmińsko-mazurskim